Ivan Božič je lahko:

 Ivan Božič (general), general JLA (1894 - 1962)
 Ivan Božič (politik), politik (* 1939)

Glej tudi 

 Janez Božič
 Janko Božič